Cai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chun-mo Cai
 Rong-Quan Cai
 Wan-Jhi Cai
 Zheng-Quan Cai